Хейган, также Хэган () — фамилия. Известные носители:

 Хейган, Джимми (1918—1998) — английский футболист, нападающий.
 Хейган, Кей (; 1953—2019) — американский политик-демократ, сенатор от штата Северная Каролина с 2009 по 2015 год.
 Хейган, Молли (; род. 1961) — американская актриса.  
 Хейган, Мэллори (; род. 1988) — Мисс Америка 2013 и Мисс Нью-Йорк 2012.

 Хэган, Клифф (род. 1931) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

См. также 
 Хэган — городской округ в провинции Хэйлунцзян КНР